Івченко Анастасія Олександрівна ( 1992) — українська фехтувальниця, що спеціалізується на змаганнях зі шпаги.
 Івченко Анатолій Володимирович (1940—2020) — український художник.
 Івченко Анатолій Олександрович ( 1953) — український мовознавець.
 Івченко Борис Вікторович (1941—1990) — український кінорежисер.
 Івченко Вадим Євгенович ( 1980) — депутат Верховної Ради України VIII скликання від ВО «Батьківщина». Заступник Голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.
 Івченко Василь Васильович (1996—2016) — український військовик, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Івченко Василь Миколайович ( 1948) — український астроном, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри астрономії та фізики космосу КНУ імені Тараса Шевченка.
 Івченко Владислав Валерійович ( 1976) — український письменник, журналіст.
 Івченко Володимир Іванович ( 1936) — український письменник, прозаїк, публіцист. Член Національної спілки письменників України.
 Івченко Віка ( 1980) — українська поетеса.
 Івченко Віктор Іларіонович (1912—1972) — український кінорежисер.
 Івченко Віталій Юрійович — полковник Служби безпеки України, учасник російсько-української війни.
 Івченко Галина Андріївна — старша викладачка кафедри Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету;, заслужений діяч мистецтв України.
 Івченко Леся Михайлівна (1926—1947) — українська письменниця.
 Івченко Лідія Леонідівна ( 1956) — російський історик.
 Івченко Михайло Євдокимович (1890—1939) — український письменник.
 Івченко Олег Миколайович (1955—2015) — український економіст та громадський діяч.
 Івченко Олександр Георгійович (1903—1968) — український авіаконструктор, академік АН УРСР.
 Івченко Олексій Григорович ( 1963) — український політик, голова КУН.
 Івченко Олена Володимирівна ( 1974) — російська акторка білоруського походження.

Примітки 

Прізвища на -енко